Латвійська футбольна Вища ліга 2018 — 27-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вперше здобула Рига.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

1 раунд (1-14 тури)

2 раунд (15-28 тури)

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/17 листопада 2018

|}

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Покери

Примітки

Посилання 
 Сайт Латвійської футбольної федерації  
 Чемпіонат Латвії на сайті uefa  
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2018
Латвія